Вікно — отвір для світла й повітря в стіні приміщення
 Вікно — в інформатиці: частина екрану дисплея, з якою користувач чи програма працює як з окремим екраном
 «Вікно» — незайнята за розкладом академічна година (години) між двома зайнятими
 «Вікно» — час, який вивільняється в розкладі поїздів для проведення колійних робіт чи електрифікації. Заплановані вікна розробляють графісти, стихійні (наприклад, при пошкодженні колії) — диспетчери
 Вікно — невеличке озерце, заглиблення в драговині, болоті
 «Вікно» — анімаційний фільм 1987 року студії Київнаукфільм, режисер — Євген Сивокінь
 «Вікно» — літературно-художній журнал заснований в 1923 році в Парижі а що нині існує як мережевий журнал (On-line)

Села:
 Вікно — Івано-Франківська область, Коломийський район, Городенківська міська громада
 Вікно — Тернопільська область, Чортківський район, Гримайлівська селищна громада
 Вікно — Чернівецька область, Чернівецький район, Вікнянська сільська громада

Див. також 
 Окни